Skovby (Skanderborg), plaats in de Deense gemeente Skanderborg
Skovby (Sønderborg), plaats in de Deense gemeente Sønderborg
Skovby (parochie, Nordfyn)
Skovby (parochie, Skanderborg)